Alfredo Gollini (1881-1956) – ginnasta italiano
 Francesca Gollini (n. 1976) – cantante e modella italiana
 Herbert Gollini (n. 1928) – organista tedesco
 Pierluigi Gollini (n. 1995) – calciatore italiano